L'Étreinte, tableau d'Egon Schiele (1917)
 L'Étreinte, film franco-belge de Paul Collet et Pierre Drouot (1969)
 L'Étreinte, album de Christophe Miossec (2006)
 L'Étreinte, film français de Ludovic Bergery (2020)